Die Umaghlessi Liga 2006/07 war die 18. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Olimpi Rustawi wurde zum ersten Mal georgischer Meister. Titelverteidiger Sioni Bolnissi belegte nur den sechsten Platz.

Modus 
Die 14 Vereine spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 26 Spiele. Die letzten beiden Vereine stiegen direkt ab, der Drittletzte musste ein Relegationsspiel gegen den Dritten der Pirveli Liga austragen.

FC Kolcheti 1913 Poti und FC Spartaki Zchinwali zogen vor der Saison aus finanziellen Gründen zurück.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Saison 2006/07 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07